Вадим Евгеньевич Германов (род. 18 апреля 1966, Череповец, Вологодская область, РСФСР, СССР) — мэр Череповца.

Биография 
Родился 18 апреля 1966 года в городе Череповце Вологодской области. Женат, двое детей.

Образование 
В 1990 году окончил Вологодский политехнический институт по специальности «Автомобили и автомобильное хозяйство», квалификация «Инженер-механик».

В 2000 году окончил Санкт-Петербургский государственный технический университет по специальности «Менеджмент», квалификация «Экономист-менеджер».

Карьера 
 В 1990—2011 годах — мастер, механик, начальник цеха, заместитель начальника производства, заместитель директора производственно-технической дирекции ОАО «Северсталь».
 В 2011—2019 годах — на руководящих (директорских) должностях в дочерних предприятиях ОАО «Северсталь».
 С 1 ноября 2019 года — мэр Череповца.

Грамоты и благодарности 
 2001 — благодарственное письмо мэра Череповца.
 2001 — почётная грамота губернатора Вологодской области;
 2005 — почётная грамота губернатора Вологодской области;
 2007 — почётная грамота Министерства промышленности и энергетики Российской Федерации;
 2017 — благодарственное письмо мэра Череповца;
 2017 — присвоено звание «Человек года» в сфере хозяйственно-экономической деятельности;
 2017 — объявлена благодарность Председателя Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации.

Ссылки 
 

Главы Череповца
Выпускники Санкт-Петербургского политехнического университета